Carlstadt può riferirsi a:
 Carlstadt – città degli Stati Uniti d'America
 Carlstadt – quartiere della città tedesca di Düsseldorf

Pagine correlate 
 Karlstadt